Осада Нотебурга:
 Осада Орешка (1582) — безуспешная осада русского гарнизона шведами
 Осада Орешка (1611—1612) — взятие Орешка шведскими войсками в Смутное время
 Осада Нотебурга (1656) — взятие Нотебурга русскими войсками (Русско-шведская война 1656—1658)
 Осада Нотебурга (1702) — взятие Нотебурга войсками Петра I (Великая Северная война)

Осады по городам